De stad Rome is in haar geschiedenis verschillende malen geplunderd. De volgende data zijn bekend:

Plundering van Rome (390 voor Christus) door de Keltische Senones
Plundering van Rome (410) door de Visigoten
Plundering van Rome (455) door de Vandalen
Plundering van Rome (546) door de Ostrogoten
Plundering van Rome (846) door de Saracenen
Plundering van Rome (1084) door de Normandiërs
Plundering van Rome (1527) door de troepen van keizer Karel V